Lichtenstein steht für:
 Lichtenstein (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Lichtenstein (Adelsgeschlecht) (Stein von Lichtenstein), ehemaliges fränkisches Adelsgeschlecht
 Lichtenstein (Familie), ehemals jüdische, später christliche Familie
 Lichtenstein (Radar), Bordradargerät für Jagdflugzeuge, Deutsches Reich, 2. Weltkrieg
 Lichtenstein (Roman), Roman von Wilhelm Hauff
 Lichtenstein, ehemaliges Fruchtschiff der Norddeutschen Lloyd, siehe Lichtenstein-Klasse
 Haus Lichtenstein in Frankfurt am Main, im Zweiten Weltkrieg zerstörter Patriziersitz
 Lichtenstein Award, Auszeichnung für Philatelie
 Lichtenstein-Operation, Methode zum Beheben eines Leistenbruchs
 Lichtenstein Pharmazeutica, siehe Winthrop Arzneimittel

Lichtenstein ist der Name folgender 

Orte:
 Lichtenstein/Sa., Stadt im Landkreis Zwickau, Sachsen
 Lichtenstein (Württemberg), Gemeinde im Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

Ortsteile:
 Lichtenstein (Pfarrweisach), Ortsteil der Gemeinde Pfarrweisach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Lichtenstein, Streusiedlung an der südlichen Flurgrenze von Goßberg (Striegistal), Sachsen
 Lichtenstein (Gemeinde Schenkenfelden), Ortschaft und Katastralgemeinde von Schenkenfelden, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

historischer Ortsbezeichnungen:
 Gąsiorowo (Purda), Dorf im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen (von 1938 bis 1945 Lichtenstein, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen)
 Líšťany u Stříbra (Lichtenstein), Gemeinde im Okres Plzeň-sever, Tschechien
 Rybníčky (Lichtenstein), Ansiedlung in der Gemeinde Otice, Okres Opava, Tschechien

Schlösser und Burgen:
 Schloss Lichtenstein (Sachsen) über der Stadt Lichtenstein, Sachsen
 Schloss Lichtenstein (Württemberg) bei Lichtenstein-Honau, Baden-Württemberg
 Schloss Thierlstein in Cham, Bayern (Burg Lichtenstein)
 Burg Lichtenstein (Unterfranken) in der Gemeinde Pfarrweisach, Unterfranken, Bayern; Stammsitz des gleichnamigen Adelsgeschlechts
 Lichtenstein-Palast (Kleinseite) auf der Kleinseite in Prag, Tschechien
 Lichtenstein-Palast (Kampa) auf der Kampa-Insel in Prag, Tschechien

Burgruinen:
 Burgruine Lichtenstein (Pommelsbrunn), Mittelfranken, Bayern
 Burg Alt-Lichtenstein (Alter Lichtenstein), Baden-Württemberg
 Burgruine Lichtenstein (Neidlingen), Baden-Württemberg
 Ruine Lichtenstein (Neufra), Baden-Württemberg
 Burg Lichtenstein (Greifenstein), Hessen
 Burg Lichtenstein (Osterode am Harz), Niedersachsen
 Burg Lichtenstein (Neidenfels), Rheinland-Pfalz
 Burg Lichtenstein (Haldenstein), Kanton Graubünden, Schweiz

geografischer Objekte:
 Lichtenstein (Osterode am Harz), Berg bei Osterode am Harz

Siehe auch:

 Liechtenstein (Begriffsklärung)
 Lichtenstern (Begriffsklärung)